Jackie Lee Turner (1930-2014), cestista statunitense
 John F. Turner (1939-2013), cestista statunitense